Angela Brambati – cantante italiana
 Luigi Brambati – pittore e incisore italiano
 Massimo Brambati – ex calciatore e procuratore sportivo italiano